David Wilkie (schilder) (1785-1841), een Schots schilder
 David Wilkie (chirurg) (1882-1938), een Schots chirurg
 zie ook Syndroom van Wilkie
 David Wilkie (zwemmer) (1954), een Schots zwemmer
 David Wilkie (ijshockeyer) (1974), een Amerikaans ijshockeyspeler